Свердло́в или Све́рдлов — фамилия топонимического происхождения, преимущественно еврейская. Происходит от названия местечек Свердлы Дисненского уезда Виленской губернии и Полоцкого уезда Витебской губернии. Соответственно на начало XX века имела локальное распространение в Дисне, Люцине, Риге, в несколько меньшей степени в Полоцке, Лепеле, Себеже, Дриссе и Борисове. Родственные фамилии: Свердлин, Свердловский, Свердель и проч.

Свердлов 
 Свердлов, Абрам Григорьевич (1912—1991) — Герой Советского Союза.
 Свердлов, Андрей Яковлевич (1911—1969) — советский деятель спецслужб, полковник, заместитель начальника отдела «К» (контрразведка) Главного управления МГБ СССР, писатель.
 Свердлов, Аркадий Владимирович (1906—198?) — капитан 1-го ранга, во время Великой Отечественной войны начальник штаба Азовской, затем Дунайской военных флотилий, автор воспоминаний.
 Свердлов, Вениамин Михайлович (1886—1939) — советский хозяйственный деятель.
 Свердлов, Владимир Леонидович (Свердлов-Ашкенази, род. 1976) — российский пианист и композитор.
 Свердлов, Григорий Маркович (1898—1965) — советский учёный-юрист.
 Свердлов, Денис Львович (род. 1978) — российский управленец, председатель совета директоров ОАО «Российская электроника».
 Свердлов, Евгений Давидович (род. 1938) — советский и российский химик, академик.
 Свердлов (Пешков), Зиновий Михайлович (1884—1966) — генерал французской армии.
 Свердлов, Лазарь Маркович (1926—1986) — советский физик.
 
 Свердлов, Саул Маркович (1902—1938) — 1-й секретарь Восточно-Казахстанского областного комитета КП Казахстана.
 Свердлов, Фёдор Давыдович (1921—2002) — советский военный историк, доктор исторических наук.
 
 Свердлов, Яков Михайлович (1885—1919) — русский революционер-большевик, советский государственный и партийный деятель.
 Свердлов, Ярослав Гарриевич (род. 1968) — советский и белорусский футболист.

Составные фамилии 
 Гаухман-Свердлов, Марксэн Яковлевич (1929—1997) — советский архитектор и художник кино, актёр, народный художник Российской Федерации.



Топоним 
 Свердлов — посёлок, Клинцовский район, Брянская область.
 Свердлов — село в Лорийской области Армении.

Другое 
 «Свердлов» — советский крейсер проекта 68-бис.
 «Свердлов» — один из мониторов типа «Шквал».
 «Яков Свердлов» — c 1922 года эскадренный миноносец, бывший «Новик».
 «Яков Свердлов» — фильм 1940 года о жизни и деятельности Я. М. Свердлова.
 Станкостроительный завод «Свердлов» — завод в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Свердлин

Примечания